Ки́мберли «Ким» Родс (; род. 7 июня 1969, Портленд, Орегон, США) — американская актриса, наиболее известная по ролям в телесериалах «Другой мир» и «Как вращается мир», по главной роли в сериалах «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Всё тип-топ, или Жизнь на борту», а также по роли шерифа Джоди Миллс в сериале «Сверхъестественное».

Биография 
Родс родилась и выросла в Портленде, штат Орегон. Её родителями были Джейн и Гарри Родс. Имеет сестру Дженнифер. Обучалась в Портлендской средней школе, затем поступила в Университет Южного Орегона, который окончила в 1991 году.

Актёрская карьера Родс началась в 1996 году, когда она получила роль в мыльной опере «Другой мир».

В настоящее время Родс живёт в Лос-Анджелесе с мужем, актёром Трэвисом Ходжесом, с которым вступила в брак в 2006 году. В 2008 году у них родилась дочь, Табита.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания США
Выпускники Университета Южного Орегона